Slagsleutel (slot), om sloten te openen
 Slagsleutel (gereedschap), om grote moeren vast of los te slaan